Le mot « estimateur », emprunté au latin , désignait à partir de la fin du  celui qui effectue une estimation. Remplaçant « estimeur » et remplacé en ce sens par le terme d'expert, il subsiste dans certains emplois spécifiques :
 Sous l'Ancien Régime, un estimateur est un auxiliaire municipal en Provence.
 En entreprise, un estimateur est personne qui réalise l'estimation des coûts et délais d'un projet, par exemple dans un service de devis.
 En mathématiques, un estimateur permet d'évaluer un paramètre statistique à partir d'un échantillon.

Références